Anne Glover peut désigner:
  (née en 1954), femme d'affaires britannique ;
 Anne Glover (née en 1956), biologiste écossaise.

Voir aussi 
 Ann Glover (morte en 1688), dernière pendue pour sorcellerie à Boston